Fritz Aanes (1978) – lottatore norvegese
 Lene Aanes (1976) – lottatrice norvegese